Соревнования в женском сноуборде в дисциплине сноуборд-кросс на зимних Олимпийских играх 2018 прошли 16 февраля в сноу-парке «Феникс». По сравнению с прошлыми Играми увеличилось количество участниц соревнований. В Пхёнчхане выступили 26 сноубордирсток из 13 стран. Квалификация на Игры осуществлялась согласно рейтингу FIS.

Действующей олимпийской чемпионкой являлась чешская сноубордистка Ева Самкова, которая вновь смогла пробиться в решающей заезд, где стала третьей.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Результаты

Квалификация 
В квалификационном раунде участвовали 26 сноубордисток. В следующий раунд выходили 24 спортсменки, показавшие лучший результат.

Плей-офф

Четвертьфинал 

 Заезд 1

 Заезд 3

 Заезд 2

 Заезд 4

Полуфинал 

 Заезд 1

 Заезд 2

Финал

Малый финал

Большой финал

Ссылки 
 Сноуборд на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте международной федерации лыжных видов спорта (FIS)
 Программа соревнований